Minuspol bezeichnet
bei einem Gleichstromanschluss den Pol mit Elektronenüberschuss, siehe Elektrischer Pol
ein deutsches Drum-and-Bass-DJ-Team, das der Broken Harmony Crew angehört.